

Scienza dei materiali 
 Un materiale che presenta fragilità

Cinema 
Fragile - A Ghost Story (Frágiles) – film del 2005 diretto da Jaume Balagueró

Musica 
 Fragile – album degli Yes del 1971
 Fragile – singolo di Sting del 1987, dall'album ...Nothing Like the Sun
 Fragile – album di Albano e Romina Power del 1989
 The Fragile – album dei Nine Inch Nails del 1999
 Fragile – album dei Dead or Alive del 2000
 Fragile – album dei Saron Gas del 2000
 Fragile – album dei Seether del 2000
 Fragile – album di Julie Zenatti del 2000
 Fragile – album di Fiorella Mannoia del 2001
 Fragile – singolo di Fiorella Mannoia del 2001
 Fragile – album di Roger Eno del 2005
 Fragile – singolo di Massimo Di Cataldo del 2006
 Fragile - Nesliving Vol. 2 – album di Nesli del 2009
 Fragile – album dei Vanilla Sky del 2010
 Fragile – singolo di Paolo Meneguzzi del 2012
 Fragile – singolo dell'Orchestra Sicula Sabrosa
 Fragile Records – etichetta discografica statunitense
 Fragile – album di Mr. Rain